Ипек Яйладжъоолу () е турска актриса.

Биография 
Ипек Яйладжъоолу е родена на 31 юли 1984 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт   
 Страница на Ипек Яйладжъоолу във Facebook
 Ипек Яйладжъоолу в SinemaTürk 
 Ипек Яйладжъоолу в Sinemalar.com 
 Ипек Яйладжъоолу в Diziler.com 
 Ипек Яйладжъоолу в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул